Великая жупа Посавье () — административно-территориальная единица Независимого государства Хорватии, существовала в период с 15 июля 1941 по 8 мая 1945 года на территории современных Хорватии и Боснии и Герцеговины. Административный центр — Славонски-Брод. Название великой жупы происходит от географической области Посавина, другое название которой — Посавья. По состоянию на 1941 год занимала площадь 5 554 км² с населением в 498 398 человек.

Гражданской администрацией административно-территориальной единицы руководил великий жупан, назначавшийся поглавником Хорватии Анте Павеличем.

Великая жупа Посавье имела деление на «котарские области» (), названные по их административными центрами:

 Биелина
 Брчко
 Славонски-Брод
 Дервента
 Градачац
 Жупаня (с 5 июля 1944 года)
 Брод (в статусе «котарской ипоставы», )
 Босански-Шамац (в статусе «котарской ипоставы», )
 Оджак (в статусе «котарской ипоставы», )

Кроме того, в отдельную административную единицу был выделен город Славонски-Брод.

С реорганизацией великих жуп Независимого государства Хорватии на основании Постановления о великих жупах от 5 июля 1944 район Жупаня вошёл в состав .

14 октября 1944 в великой жупе было объявлено чрезвычайное положение, поэтому гражданскую администрацию заменила военная. Полномочия по решению вопросов гражданского управления перешли к представителю администрации, подчинённому командующему вооружёнными силами региона.

Примечания 

История Боснии и Герцеговины
Независимое государство Хорватия
Административные единицы, образованные в 1941 году
Административные единицы, упразднённые в 1944 году
Славонски-Брод
Появились в 1941 году в Хорватии